La statue de Pierre Savorgnan de Brazza est un monument de Brazzaville (République du Congo), érigé en mémoire de l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza (1852 - 1905). Elle a été inaugurée le  par le président Denis Sassou-Nguesso, en présence d'Omar Bongo et de Philippe Douste-Blazy, alors ministre français des Affaires étrangères. La statue mesure environ six mètres.

Notes et références 

Monument à Brazzaville